Амелунги ()

 Амелунги — остготские короли из дома Амалов и их потомки саксонцы Биллунги.
 Амелунги — герои германского эпоса; см. «Песнь о Нибелунгах» (к. XII — нач. XIII веков) и другие древнегерманские поэмы, например, о Вольфдитрихе ()
 Амелунги — носители немецкой фамилии .

Примечания